41-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Стрелковые корпуса

 41-й стрелковый корпус (СССР)

Моторизованные корпуса

 41-й моторизованный корпус (Германия)

Танковые корпуса

 41-й танковый корпус (Германия)